Implikant prosty – implikant funkcji boolowskiej, który pomniejszony o dowolny literał przestaje być implikantem.

Dla funkcji opisanej poniższą tablicą prawdy:

implikantami prostymi są np.:

Logika matematyczna